Андрій Новак — український вчений і педагог.
 Новак Андрій Яремович — український економіст.
 Новак Андрій Юрійович — український футболіст.

Див. також 

Сторінки зі списками однофамільців-тезок